Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 209e division d'infanterie (Allemagne)

Italie 
209e division côtière (Italie)